Oskari Lehtonen kan syfta på:

* Oskari Lehtonen (1889–1964), finländsk jurist, bankman och politiker
 Oskari Lehtonen (född 1997), finländsk friidrottare